Pustowo ist der Name von zwei Orten in Polen:
 Pustowo (Kępice), deutsch Püstow, Ort in der Gmina Kępice in der Woiwodschaft Pommern
 Pustowo (Sławoborze), deutsch Wedderwill, Ort in der Gmina Sławoborze der Woiwodschaft Westpommern